Muntanya: Tossal d'Abacho, prop de Requena
 Riu: rambla d'Abacho, curs d'aigua a Iàtova